Żłobin – miasto na Białorusi w obwodzie homelskim
 Żłobin – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol